Роланд Крюгер (; род. , ) — немецкий пианист и музыкальный педагог.

Учился у Олега Майзенберга и Карла-Хайнца Кеммерлинга, в 1999—2001 гг. занимался в классе Кристиана Цимермана в Базельской консерватории. В 2001 году выиграл Международный конкурс исполнителей в Женеве.

В 1998 году дебютировал с Оркестром Консертгебау, в разные годы выступал с такими дирижёрами, как Фабио Луизи, Отмар Мага, Марк Сустро, Деннис Рассел Дэвис. Записал Двенадцать этюдов Клода Дебюсси, с виолончелистом Мартином Руммелем выпустил альбом произведений Йозефа Мерка.

В 2002—2008 гг. преподавал в Касселе, с 2007 г. профессор Ганноверской высшей школы музыки.

Ссылки 
 Персональный сайт

Пианисты Германии
Академические музыканты Германии